В парному розряді жіночого тенісного турніру Thunderbird Classic 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Пем Шрайвер і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Кійомура-Хаясі і Кенді Рейнолдс 6-0, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Кенді Рейнолдс (фінал)

 Пем Шрайвер /  Пола Сміт (чемпіонки)
 Даян Десфор /  Барбара Геллквіст (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Arizona